Tarquin Anthony Blackwood, surnommé Quinn, est un vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice. Il apparaît dans pour la première fois dans Le Domaine Blackwood, neuvième tome des Chroniques des vampires, dont il est le narrateur et personnage principal.

Biographie de fiction

Vie humaine 
Tarquin Blackwood est né en 1980 de Patsy Blackwood, sa mère, chanteuse dans un groupe de La Nouvelle-Orléans et qui à l'époque n'avait que seize ans. Quinn est pris en charge par son grand-père Thomas et sa grand-mère Rose dite « bonne-maman », puis également par Jasmine, la gouvernante du domaine. Quinn a passé sa vie entière, accompagné d'un esprit nommé Gobelin. Le premier souvenir précis que Quinn a de Gobelin, est son anniversaire, quand il avait 3 ans, qui est aussi le premier exemple connu de Gobelin étant physiquement capable de toucher Quinn en appuyant sa main et le forçant à détruire son gâteau d'anniversaire offert par son grand-père Thomas avec qui il aime à jouer même si Gobelin déteste ça car dans ces moments Quinn lui prête pas toute son attention. À l'âge de sept ans, jouant avec Gobelin dans l'ancien cimetière jouxtant la demeure, Quinn voit clairement un groupe de fantômes. Quinn est très intéressé par ces esprits qui disparaissent pour revenir à nouveau, mais ne pouvant avoir aucune interaction avec eux (à la différence de Gobelin), il les laisse simplement, au grand soulagement de Gobelin. Quinn grandit en compagnie de Gobelin, son double parfait, ils évoluent ensemble, s'enseignant mutuellement diverses choses. Quinn est le seul être qui semble capable de voir Gobelin, ce qui lui cause des soucis au quotidien  Il n'est pas scolarisé car la présence de Gobelin, son besoin de s'adresser à lui le fait renvoyer de différentes écoles. Il a donc une préceptrice à domicile : Lynelle. Quinn est très proche de sa grande-tante, Tante Reine, qui vit par intermittence entre le Domaine Blackwood construit par leur ancêtre Manfred Blackwood et ses nombreux voyages à travers le monde.

Vie de vampire 
Quinn a le visage ovale, avec des caractéristiques presque trop délicates pour être masculines, les cheveux noir de jais courts et bouclés, les yeux bleus intelligents. Il est très grand (plus de 2 mètres), et d'une beauté légère. Quinn est un vampire novice, il a été créé par Petronia, vampire hermaphrodite d'une force étonnante qui a vécu à Pompéi. Petronia est un créateur brute, envahie par la haine qui se révèle être un mauvais professeur ; elle ne connaît que coups, insulte et force ; elle ne lui donne la ligne de conduite que sous pression de son propre créateur et maître Arion. Peu après sa création, Arion donne son sang à Quinn afin de le rendre plus fort. Arion dit à Quinn qu'ils ne doivent se nourrir que de sang mauvais, c'est-à-dire celui d'assassins, de voleurs... Il apprend également qu'en aucun cas, il ne doit chasser à La Nouvelle-Orléans sous peine de se voir immédiatement sanctionné par Lestat de Lioncourt, un des plus puissants vampires. Quinn accepte cette différence et Petronia lui demande ensuite de choisir pour se nourrir quelqu'un parmi les trois agents dans la maison. Ce sont les mêmes serviteurs que Quinn a rencontré lorsqu'il était encore en vie, il est donc réticent à se nourrir de l'un d'eux, même si maintenant, il peut voir qu'ils ont tous commis un acte très grave. Quinn finit par tuer une servante. Plus tard, Manfred lui permet également de boire son sang. 

Quinn voit le fantôme de Rebecca, mais elle ignore maintenant comme il croit que pour être fini, maintenant qu'il est mort, Quinn est pris à la chasse avec Arion, Petronia et Manfred et ici, il découvre, qu'il peut voler. Quatre d'entre eux arrive à un mariage, mais Quinn tue à tort, la mariée qui n'était pas mal du tout. Petronia, évidemment furieuse de cela, commence à battre Quinn jusqu'à ce qu'Arion s'arrête. 

Le soleil se lève et Quinn dort pendant le jour, rêvant de tuer sa mère Patsy. La nuit suivante, Arion enseigne à Quinn, comment chasser correctement et lui enseigne ce qu'il est aujourd'hui, un vampire. Retourné vers Petronia et Manfred, ils lui expliquent les règles : que le Talamasca est désormais son ennemi et que la chasse à la Nouvelle-Orléans est interdit parce que Lestat ne le permettra pas.

Quinn décide de retourner au domaine Blackwood. Même si Petronia et Arion lui demandaient de ne pas y aller, il se prépare à quitter le domaine, tout de suite. Lorsque Quinn arrive au domaine Blackwood, Gobelin l'attaque et se nourrit de son sang. Gobelin attaque Quinn chaque fois que Quinn se nourrit et ses attaques sont de plus en plus fortes. Petronia, sa créatrice lui rend visite sur l’île du Démon de Sucre et lui laisse les Chroniques des vampires afin qu'il puisse comprendre, un peu mieux les choses qui lui arrivent. 

Après avoir lu les livres, Quinn décide de trouver Lestat pour lui demander son aide face à Gobelin. Il lui écrit une lettre, parlant de lui et de Gobelin et lui demandant son aide. Il y met également un caméo de lui-même pour Lestat. Quinn apporte cette lettre à l'appartement de Lestat à La Nouvelle-Orléans où il trouve Stirling Oliver. Stirling peut clairement voir ce qu'est devenue Quinn maintenant et, bien que Quinn essaie de s'en empêcher, il se nourrit de Stirling Oliver jusqu'à ce qu'il soit éloigné de lui par Lestat. Ce dernier négocie rapidement avec Stirling Oliver de ne faire aucune mention de Quinn dans les rapports qu'il pourrait faire au Talamasca. Lestat prend la lettre de Quinn puis l'emmène se nourrir. Quinn est ensuite attaqué par Gobelin. Lestat retourne avec Quinn au domaine Blackwood où ils passent un peu de temps à parler à tante Reine des camées et de leur histoire. Lorsque Lestat et Quinn sont seuls, Gobelin revient se nourrir de Quinn mais Lestat le brûle à ce moment-là. Quinn raconte ensuite à Lestat son histoire et celle de Gobelin. Une fois l'histoire terminée, ils entendent un bruit et Quinn découvre que Gobelin a tué tante Reine. Lestat suggère que Merrick pourrait peut-être aider à se débarrasser de Gobelin. Quinn se retrouve alors seul alors que Lestat est parti trouver Merrick Mayfair. Quinn remarque alors que Petronia a laissé une camée à tante Reine. Quinn est également témoin de la venue du fantôme de Julien Mayfair, ce dernier l'avertissant de ne pas transformer Mona Mayfair en vampire. Quinn part après avoir vu Rowan et Stirling Oliver arriver.

Aux funérailles de tante Reine, Quinn est accompagné de Lestat et Merrick. Après les funérailles, Merrick dit à Quinn de rentrer chez lui avec sa famille et de garder Patsy en particulier à la maison. Lorsque Merrick et Lestat arrivent au domaine Blackwood, Quinn apprend que Gobelin est en fait le fantôme de son frère jumeau décédé peu de temps après leurs naissances. Quinn ne croit pas à cela jusqu'à ce que Patsy le confirme et dise que son nom était Garwain et que c'est la faute de Quinn si son frère est mort. Quinn entend la même histoire de Jasmine et de sa grand-mère. Gobelin laisse un message sur l'ordinateur disant qu'il veut que Lestat et Merrick disparaissent et qu'il déteste Quinn. Quinn donne ensuite à Merrick toutes les informations qu'il peut sur Gobelin afin qu'elle puisse se débarrasser de lui. Quinn tue Patsy et le fantôme de Rebecca apparaît : il semble satisfait car il l'a tuée et il s'en va. Quinn boit le sang de Lestat afin d'avoir suffisamment de force pour ce qui va se passer ensuite. Un feu est préparé ; Quinn et Lestat regardent Merrick effectuer un rituel impliquant les restes de Gobelin. Le rituel se termine avec Merrick sautant dans le feu avec Gobelin? Même si Lestat l'en retire et essaie de la sauver, elle est irrémédiablement morte. Quinn et Lestat se rendent à Oak Haven et parlent à Stirling Oliver de Merrick afin que les membres du Talamasca sachent ce qui lui est arrivé. Stirling Oliver dit à Quinn que Mona Mayfair est en train de mourir. Quinn et Lestat quittent le Talamasca pour chasser. Ils reviennent au domaine Blackwood où ils trouvent Mona attendant Quinn, mourante. Quinn lui dit ce qu'il est et Lestat en fait un vampire pour Quinn.

Tarquin Blackwood est considéré comme mort, détruit par le feu en 2013.

Notes et références

Notes

Références 

Personnage des Chroniques des vampires
Personnage de fiction de Louisiane
Vampire de fiction
Immortel de fiction
Jumeau de fiction
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Personnage de fiction pouvant se déplacer à une vitesse surhumaine
Personnage de fiction qui peut guérir rapidement
Personnage de fiction créé en 2002